Wesley Koolhof și Neal Skupski au fost campionii en-titre, dar au pierdut în semifinala împotriva lui Dodig and Krajicek. Koolhof și Skupski vor pierde prima poziție în clasament la sfârșitul turneului.

Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer au câștigat titlul după ce Ivan Dodig și Austin Krajicek s-au retras din finală din cauza unei accidentări a lui Dodig.

Capi de serie
Toți capii de serie au intrat direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main Draw

Adelaide International
ATP Tour 2023